Sinfonia n. 6 (Beethoven)
 Sinfonia n. 6 (Bruckner)
 Sinfonia n. 6 (Čajkovskij)
 Sinfonia n. 6 (Chávez)
 Sinfonia n. 6 (Dvořák)
 Sinfonia n. 6 (Haydn)
 Sinfonia n. 6 (Mahler)
 Sinfonia n. 6 (Mozart)
 Sinfonia n. 6 (Nielsen)
 Sinfonia n. 6 (Prokof'ev)
 Sinfonia n. 6 (Rubinštejn)
 Sinfonia n. 6 (Schubert)
 Sinfonia n. 6 (Sibelius)
 Sinfonia n. 6 (Šostakovič)
 Sinfonia n. 6 (Vaughan Williams)